Pocock ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Pocock (* 1972), südafrikanischer Beachvolleyballspieler
 David Pocock (* 1988), australischer Rugby-Union-Spieler
 George Pocock (1706–1792), britischer Admiral
 George Pocock (Erfinder) (1774–1843), britischer Lehrer und Erfinder des Charvolant
 John Greville Agard Pocock (* 1924), neuseeländischer Historiker
 Maggie Aderin-Pocock (* 1968), nigerianisch-britische Weltraumwissenschaftlerin und Wissenschaftspädagogin
 Nicholas Pocock (1740–1821), englischer Maler
 Philip Pocock (* 1954), kanadischer Video-, Installation- und digitaler Künstler
 Philip Francis Pocock (1906–1984), kanadischer Geistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Toronto
 Reginald Innes Pocock (1863–1947), britischer Zoologe und Arachnologe
 Tim Pocock (* 1985), australischer Schauspieler
 Tom Pocock (1925–2007), englischer Journalist, Kriegsberichterstatter, Marinehistoriker und Buchautor

Pocock war oder ist auch der Name folgender Orte:
 Bristol (Vermont) (Gründungsname; geändert am 21. Oktober 1789)

Siehe auch:
 Pococke